Eco ist der Familienname folgender Personen:
 Umberto Eco (1932–2016), italienischer Schriftsteller und Semiotiker

Eco bzw. ECO steht für:
 Eco (Währung), geplante Gemeinschaftswährung in Westafrika
 Eco – Verband der Internetwirtschaft, Interessenvertretung
 Eco Motors, ehemaliger australischer Automobilhersteller
 Eco (Fernsehsendung), eine Fernsehsendung des Österreichischen Rundfunks 
 ECO (SRF), eine Fernsehsendung des Schweizer Fernsehens von 2007 bis 2021
 Eco (Computerspiel), eine Zivilisationsimulation

ECO steht für:
 Encyclopedia of Chess Openings (Enzyklopädie der Schacheröffnungen), Systematisierung von Eröffnungen im Schachspiel
 ECO-Modus oder ECO+-Modus, Standards im DECT, siehe Digital Enhanced Cordless Telecommunications #ECO-DECT
 Economic Cooperation Organization, Organisation mehrerer asiatischer Staaten, siehe Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
 Engineering change order, Verfahren zur Abwicklung von technischen Änderungen
 Epichlorhydrin-Kautschuk (Ethylenoxid-COpolymerisat)

EC-O steht für:
 Provinz El Oro (ISO-3166-2:EC-Code), Provinz in Ecuador

Siehe auch:
 Ecco (Begriffsklärung)
 Öko (Begriffsklärung), englisch eco

ECO